Ильино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Переслегинской волости.

География 
Расположена на северо-западе района, в 7 км к северо-западу от райцентра Великие Луки и в 1 км к юго-западу от волостного центра Переслегино.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 85 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района